Roger Federer venceu na final por 6-2, 4-6, 7-5, 6-1, contra Andy Roddick.

Rodada Classificatória

Cabeças de chave

Os jogadores cabeças de chave estão listados abaixo. Jogadores eliminados são listados com a rodada em que foram eliminados.

Sorteio

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Referências
Resultados

S
US Open - Simples masculino